

Patronyme 
 Kira Sternbach (née en 19??), actrice américaine.
 Leo Sternbach (1908-2005), pharmacologue américain.